William Irving est un nom pouvant désigner:

William Irving (1766-1821), homme politique américain de New York
William Irving (1816-1872), capitaine écossais, actif dans l'ouest de l'Amérique du Nord
William Irving (1830-1883), architecte canadien
William Irving Shuman (1882-1958), homme d'affaires en banquier américain
William Irving (1892-1967), homme politique britannique
William Irving (1893-1943), acteur américaine

Voir aussi

Homonymie de personnes